Gymnorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Gymnorhynchus ingår i familjen Gymnorhynchidae. 

Gymnorhynchus är enda släktet i familjen Gymnorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Gymnorhynchus